Dance Dance Revolution, een serie computerspellen door Konami
Dance, Dance (1987), een Indiase Bollywoodfilm van Babbar Subhash
Dance, Dance (Fall Out Boy) (2005), een lied van Fall Out Boy
Dance, Dance (Booty Luv) (2008), een lied van Booty Luv
Dance dance (1971), lied van The Cats, zie Dance, dance, dance (Neil Young)

Zie ook 
Dance, dance, dance (doorverwijspagina)
Dancé (Orne), Franse gemeente
Dancé (Loire), Franse gemeente
Dance, muziekstijl